Katarzyna Malgorzata Jaszczolt (ur. 9 grudnia 1963) – polska językoznawczyni. Do jej zainteresowań naukowo-badawczych należą: semantyka, pragmatyka i filozofia języka, zagadnienia reprezentacji czasu oraz kwestie dwuznaczności i niedookreślenia. Jest twórcą teorii Semantyki Znaczeń Domyślnych.

Jej dorobek obejmuje ponad 50 artykułów naukowych oraz szereg książek. Objęła redakcją 11 publikacji naukowych, w tym The Cambridge Handbook of Pragmatics (2012). Była także głównym redaktorem serii wydawniczej Oxford Studies of Time in Language and Thought.

W 1995 została zatrudniona na Uniwersytecie Cambridge, od 2010 piastuje stanowisko profesora lingwistyki i filozofii języka na tejże uczelni. Jest także wykładowcą w Newnham College. 

W 2012 została członkiem Academia Europaea. W 2015 została uhonorowana tytułem Absolwenta VIP Uniwersytetu Łódzkiego.

Wybrana twórczość 

 Representing Time (2009)
 Default Semantics (2005)
 Semantics and Pragmatics (2002)
 Discourse, Beliefs and Intentions (1999)

Przypisy 

Polscy językoznawcy
Brytyjscy językoznawcy
Urodzeni w 1963